Ash Green – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Ash Green – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)